Cleyet :

 Dany Cleyet-Marrel (né en 1948), aéronaute français
 Rosine Cleyet-Michaud (née en 1947),  archiviste et historienne française
 Julien Cleyet-Marel, docteur en droit public à l'université Aix Marseille